Ez a lista a magyartól eltérő nyelvek közötti hamis barátokat sorolja fel.

A részben hamis barátokat az alábbi listában nagybetűs „IS” szavakkal jelöljük: tudniillik, hogy az illető nyelvben a másik nyelvnél megadott jelentés is létezik.

Francia–angol
 actuellement (fr.) jelenleg, actually (ang.) valójában, ill. actuel (fr.) jelenlegi, aktuális, actual (ang.) valós, tényleges
 assister (fr.) részt vesz vmin, assist (a.) segít vkit
 attendre (fr.) vár, attend (a.) részt vesz vmin
 avertissement (fr.) figyelmeztetés, advertisement (a.) hirdetés, reklám
 blesser (fr.) megsért, megsebez, bless (a.) megáld
 bras (fr.) kar; bras (a.) melltartó
 caractère (fr.) jelleg, jellemző; character (a.) szereplő, személyiség IS
 cent (fr.) száz, cent (a.) cent (USA-beli váltópénz)
 chair (fr.) (élő) hús, chair (a.) szék, ülés
 chance (fr.) szerencse, chance (a.) esély, lehetőség, alkalom
 Christian (fr.) Krisztián (férfinév), Christian (a.) keresztény
 coin (fr.) sarok, coin (a.) aprópénz, fémpénz
 collège (fr.) középiskola, gimnázium (nem kollégium!), college (a.) egyetem, főiskola
 demande (fr.) kérés, demand (a.) követelés
 denture (fr.) – fogsor, denture (a.) műfogsor
 exhibition (fr.) magamutogatás, exhibition (a.) kiállítás
 légume (fr.) – zöldség; legume (a.) – hüvelyes növény
 pain (fr.) kenyér, pain (a.) fájdalom
 supporter (fr.) támogat, elvisel, support (a.) támogat
 További francia-angol hamis barátok: 1, 2, válogatás

Német–angol
 aktuell (német) aktuális; actual (angol) tényleges, valódi
 Gartenhose (német) – kerti nadrág, kertésznadrág; garden hose (angol) – locsoló
 Gift (német) – méreg; gift (angol) – ajándék
 Gymnasium (német) – gimnázium; gymnasium (angol) – tornaterem
 Hochschule (német) – főiskola; high-school (angol) – kb. középiskola
 Sympatie (német) – rokonszenv; sympathy (angol) – együttérzés
 Német–angol párok gyűjteménye: 1, 2, 3, 4 (angol felülettel), 4 (német felülettel)

Olasz–angol
 caldo (olasz) – meleg/forró; cold (angol) – hideg
 corso (olasz) - tanfolyam; course (angol) - fogás (étel) IS
 denominazione (olasz) - elnevezés; denomination (angol) - felekezet IS
 grasso (olasz) – zsír; grass (angol) – fű
 guardare (olasz) – nézni; to guard (angol) – őrizni
 guidare (olasz) - autót vezetni IS; to guide (angol) - idegenvezetni
 estate (olasz) – nyár; estate (angol) – földbirtok/ingatlan
 morbido (olasz) – puha; morbid (angol) – morbid/beteges
 parenti (olasz) - rokonok; parents (angol) - szülők 
 pretendere (olasz) - követelni; to pretend (angol) - színlelni
 stampare (olasz) - nyomtatni; to stamp (angol) - bélyegezni
 sopportare (olasz) - eltűrni; to support (angol) - támogatni IS
 travaglio (olasz) - gyötrelem; travel (angol) - utazás

Spanyol–angol
actualmente (spanyol) – jelenleg; actually (angol) – tulajdonképpen, valójában
afortunadamente (spanyol) – szerencsére; unfortunately (angol) – sajnos
atender (spanyol) – ellát, kiszolgál; to attend (angol) – ellátogat, részt vesz (rendezvényen) IS
carpeta (spanyol) – dosszié; carpet (angol) – szőnyeg
embarazada (spanyol) – állapotos (nő); embarrassed (angol) – zavarban lévő
excitante (spanyol) – felizgató; exciting (angol) – izgalmas, érdekes
éxito (spanyol) – siker; exit (angol) – kijárat
introducir (spanyol) – bevezet; to introduce (angol) – bemutat (valakit) IS
ordenar (spanyol) – elrendez, elrendel; to order – megrendel (árut)
preservativo (spanyol) – gumióvszer; preservative (angol) – tartósítószer
real (spanyol) – királyi (< lat. REGALIS; ha a jelzett szó előtt áll) / valóságos (< lat. REALIS; ha a jelzett szó után áll); real (angol) – valós
realizar (spanyol) – megvalósít; to realize (angol) – észrevesz, rádöbben IS
realmente (spanyol) – tulajdonképpen; really (angol) – tényleg, valóban
soportar (spanyol) – kitart, kibír;  to support (angol) – támogat, segít IS;
testar (spanyol) – végrendelkezik; to test (angol) – kipróbál, ellenőriz
trasladar (spanyol) – áthelyez, áttesz; to translate (angol) – fordít (szöveget)
vacaciones (spanyol) – iskolai vagy munkaszünet (szabadság), vakáció; vacancy (angol) – üres/szabad hely;
vacunar (spanyol) – beolt; to vacuum (angol) – felporszívóz

Egyéb nyelvpárok között

Germán nyelveken belül

bellen (német) - ugat; bellen (holland) - csenget
monster (angol) – szörnyeteg; monster (holland) – minta
verkocht (német) - szétfőtt; verkocht (holland) - eladott
by (norvég) - város; by (svéd) - falu
 rolig (dán) - nyugodt; rolig (svéd) - vidám
fira (svéd) - ünnepel; fire (angol) - tűz, tüzel
fly (dán, svéd) - menekül, fly (angol, norvég) - repül
god (svéd) - finom (étel), kedves; good (angol) - jó
klo (dán, norvég, svéd) - karom; Klo (német) - vécé
koka (svéd), koke (norvég) - forr, forral; cook (angol), kochen (német) - főz
lova (svéd) - ígér; love (angol) - szeret
mus (dán, norvég, svéd) - egér; mus (holland) - veréb
øl (dán, norvég), öl (svéd) - sör; Öl (német) - olaj
Kraftwerk (német), kraftværk (dán), kraftverk (norvég, svéd) - erőmű; craftwork (angol) - kézművesség; kraftaverk (izlandi) - csoda
Ellentétpárok:
install (angol) - telepít, üzembe helyez; inställa (svéd) - töröl, megszüntet
wrist (angol) - csukló; vrist (svéd) - boka
äta middag (svéd) - vacsorázik; Mittag essen (német) - ebédel

Szláv nyelveken belül
 godzina (lengyel) – óra (időtartam); година [godina] (bolgár, szerb) – év
 sklep (lengyel) – bolt; sklep (cseh) – pince; склеп [sklep] (orosz) - kripta
 piwnica (lengyel) - pince; pivnica (horvát) - kocsma
 szukać (lengyel) - keresni; šukať (szlovák) - b***ni
 zachód (lengyel) - nyugat; záchod (szlovák) - vécé
 rano (lengyel) - reggel; рано [rano] (orosz) - korán
 niedziela (lengyel) - vasárnap; неделя [ned'elja] (orosz) - hét {=7 nap}
 puszka (lengyel) - bádogdoboz; пушка [puska] (orosz) - ágyú; puška (horvát) - puska
 stół (lengyel) - asztal; стул [stul] (orosz) - szék
 kawior (lengyel) - kaviár; ковёр [kavior] (orosz) - szőnyeg
 dywan (lengyel) - szőnyeg; диван [divan] (orosz) - dívány
 owoce (lengyel) - gyümölcs; овощи [ovoschi] (orosz) - zöldség
 palacz (lengyel) - dohányos, fűtő; палач [palach] (orosz) - hóhér
 kryminalista (lengyel) - bűnöző; криминалист [kriminalist] (orosz) - kriminológus
 otrok (cseh, szlovák) - rabszolga; otrok (szlovén) - gyerek

(Ellentétpárok)
 uroda (lengyel) szépség; урод [urod] (orosz) - szörnyeteg
 zapomnieć (lengyel) - elfelejteni; запомнить [zapomnit'] (orosz) - megjegyezni
 gardzić (lengyel) - megvetni {=lenézni}; гардить{ся} [gardit'{sja}] (orosz) - büszkének lenni vmire
 czerstwy (lengyel) - száraz {kenyér}; čerstvý (cseh, szlovák) - friss {kenyér}
 bezcenny (lengyel) - megfizethetetlen {=különlegesen értékes}; bezcenný (cseh, szlovák) - értéktelen

(Hónapnevek)
 kwiecień (lengyel) - április; květen (cseh) - május; цветень [cvieten'] (orosz) - pollen
 czerwiec (lengyel) - június; červenec (cseh) - július
 lipiec (lengyel) - július; lipanj (horvát) - június
 sierpień (lengyel) - augusztus, srpanj (horvát) - július
 listopad (lengyel) - november; listopad (horvát) - október

(Lengyel vs. nemszláv nyelvek)
 prezerwatywa (lengyel) - gumióvszer; preservative (angol) - tartósítószer
 kolacja (lengyel) - vacsora; colazione (olasz) - reggeli

Finnugor nyelveken belül 

 hallitus (finn) - kormány; hallitus (észt) - penész
 halpa (finn) - olcsó; halb (észt) - rossz
 kulli (finn) - hímvessző (vulgáris); kull (észt) - sólyom

Újlatin nyelveken belül
 anche (olasz) – szintén; aunque (spanyol) – bár
 bere (olasz) – inni; biri (szárd) – látni
 burro (olasz) – vaj; burro (spanyol) – szamár
 cercare (olasz) – keres; cercar (spanyol) – körülvesz, elkerít
 chiedere (olasz) – kér; querer (spanyol) – akar, szeret(ne)
 domandare (olasz) – kérdez; demandar (spanyol) – feljelent
 es (portugál) – (te) vagy; es (spanyol) – (ő) van; es (katalán) – magát (visszaható névmás)
 espérer (francia) – remélni; esperar (spanyol) – várakozni IS
 guardare (olasz) – nézni; guardar (spanyol) – őrizni
 tenere (olasz) – tart (fog valamit); tener (spanyol) – neki van (birtokol)
 fermare (olasz) – megállni; fermer (francia) – becsukni; firmar (spanyol) – aláírni

Újlatin és germán nyelvek között
 caldo (olasz) – meleg/forró; kalt (német) – hideg
 importance (portugál) – összeg; importance (angol) – fontosság
 morbido (olasz) – puha; morbid (német) – morbid/beteges

Germán és más nyelvek között
 tappa (svéd) – elejt; tappaa (finn) – megöl

Egyebek
 institut(e) (a legtöbb nyelven) – intézet; институт [insztyitút] (orosz) – bizonyos egyetemek, főiskolák összefoglaló neve

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Hamis barát
Hamis barátok a magyar és más nyelvek között

További információk
A fent említett nyelvpárok közti további hamis barátok listái a saját blokkjuk alján szerepelnek.
 Spanyol–angol hamis barátok
 Japán–angol hamis barátok

Szemantika
Fordítás
Nyelvekkel kapcsolatos listák